Rafał Wójcik (ur. 1972) – polski lekkoatleta
 Rafał Wójcik (ur. 1978) – polski piłkarz i trener piłkarski